Premjer-Liga 2017/2018 var den 26:e säsongen av Rysslands högstaliga i fotboll. Lokomotiv Moskva vann ligan.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Kvalspel

Anmärkningslista

Källor
Officiell hemsida

2017 i Ryssland
2018 i Ryssland
Fotbollssäsongen 2017/2018
2017/2018